Tenisowy turniej WTA AEGON Classic 2011 odbył się w dniach 6 - 13 czerwca w brytyjskim Birmingham na kortach trawiastych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Anglii